Je několik muzeí, které nesou název Museum of Contemporary Art (MoCA), Muzeum současného umění nebo Galerie současného umění.

Například:

Amerika 
 Museum of Contemporary Art of Rosario, Argentina
 Museum of Contemporary Art of the University of São Paulo, São Paulo, Brazílie
 Montreal Museum of Contemporary Art, Quebec, Kanada
 Museum of Contemporary Canadian Art, Toronto, Kanada
 Museo de Arte Contemporáneo (Santiago, Chile)
 Museo de Arte Contemporaneo, Valdivia, Chile
 Aguascalientes Museum of Contemporary Art, Aguascalientes, Mexiko
 MUAC Museo Universitario de Arte Contemporaneo, Mexico DF, Mexiko
 Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Monterrey, Mexiko
 Puerto Rico Museum of Contemporary Art, San Juan, Portoriko

Spojené státy 
 Museum of Contemporary Art (Chicago), Illinois, USA
 Museum of Contemporary Art (Cleveland), Ohio, USA
 Museum of Contemporary Art (Denver), Colorado, USA
 Museum of Contemporary Art (Detroit), Michigan, USA
 Museum of Contemporary Art (Atlanta), Atlanta, Georgie, USA
 Museum of Contemporary Art (Jacksonville), Florida, USA
 Museum of Contemporary Art (Los Angeles), Kalifornie, USA
 Museum of Contemporary Art (Miami), Florida, USA
 Museum of Contemporary Art (San Diego), Kalifornie, USA
 Museum of Contemporary Art (Santa Rosa), Kalifornie, USA
 Contemporary Art Museum St. Louis St. Louis, Missouri, USA
 Contemporary Arts Museum Houston, Houston, Texas, USA
 Indianapolis Museum of Contemporary Art, Indianapolis, Indiana, USA
 Kemper Museum of Contemporary Art, Kansas City, Missouri, USA
 Madison Museum of Contemporary Art, Madison, Wisconsin, USA
 Massachusetts Museum of Contemporary Art, North Adams, Massachusetts, USA
 New Museum of Contemporary Art, New York, New York, USA
 Scottsdale Museum of Contemporary Art, Scottsdale, Arizona, USA
 The Contemporary Museum, Honolulu, Honolulu, Havaj, USA

Evropa 
 Museum of Contemporary Art (Bělehrad), Srbsko
 Musée d'Art Contemporain du Val-de-Marne, Val-de-Marne, Francie
 Museum of Contemporary Art (Marseille), Marseille, Francie
 Museum of Contemporary Art Montsoreau, Montsoreau, Francie
 Museum of Contemporary Art (Řím), Itálie
 Museum of Contemporary Art (Záhřeb), Chorvatsko
 Barcelona Museum of Contemporary Art, Barcelona, Španělsko
 Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, León, Španělsko
 National Museum of Contemporary Art (Atény), Athény, Řecko
 National Museum of Contemporary Art (Bukurešť), Bukurešť, Rumunsko
 State Museum of Contemporary Arts, Thessaloniki, Řecko

Asie 
 Museum of Contemporary Art (Hongkong), Hongkong
 Museum of Contemporary Art, Tehran, Írán
 Museum of Contemporary Art (Tchaj-pej), Tchaj-wan
 Museum of Contemporary Art (Tokio), Japonsko
 Museum of Contemporary Art (Šanghaj), Čína
 National Museum of Contemporary Art (Soul), Soul, Jižní Korea

Ostatní 
 Museum of Contemporary Art (Sydney), Austrálie

Odkazy

Související články 
 Festival fotografie

Externí odkazy 
 

Výtvarné umění
Muzea
Fotografická muzea